Heartbreaker puede referirse a:

Cine 
 Heartbreakers es una película estadounidense de 2001, dirigida por David Mirkin

Música 
Bandas
 The Heartbreakers  fue una banda de punk y rock & roll 

Álbumes
 Heartbreaker, álbum de Inna.
Heartbreaker, álbum de Ryan Adams
Heartbreaker, álbum de G-Dragon.

Canciones
 «Heartbreaker», canción de Mariah Carey.
 «Heartbreaker», canción de Justin Bieber.
 «Heartbreaker», canción de Led Zeppelin.
 «Heartbreaker», canción de Grand Funk Railroad.
 «Heartbreaker», canción de Michael Jackson.
 «Heartbreaker» , canción de Dionne Warwick.
 «Heartbreaker», canción de will.i.am.
 «Heartbreaker», canción de Hatsune Miku.
 «Heartbreaker», canción de Auryn.
 «Heartbreaker», canción de MSTRKRFT.

TV 
 «Heartbreaker (Grimm)», un episodio de la cuarta temporada de la serie de TV Grimm.